София Шредер (Шрёдер):
 Шредер, София (1712—1750) — шведская певиц; сопрано.
 Шредер, Антуанетта София Луиза (1781—1868) — немецкая актриса; в 12 лет выступала в Петербурге.
 Шредер, София Шарлотта (1717—1793) — немецкая актриса. Мать Ф. Л. Шрёдера.